Macoviște se poate referi la:

 Macoviște (Ciuchici), Caraș-Severin
 Macoviște (Cornea), Caraș-Severin

Vezi și 
 Macovei (nume de familie)